David Schulman (1881-1966), een Nederlands autodidact kunstschilder, tekenaar en aquarellist 
 Herbert Edgar Schulman (1918-1944), een Amerikaanse luchtmachtofficier
 Lion Schulman (1851-1943), een Nederlands schilder
 Nick Schulman (1984), een Amerikaans professioneel pokerspeler